Výraz Damašek má následující významy:
 Damašek – hlavní město Sýrie
 Guvernorát Damašek – syrská provincie
 damašek (tkanina) – bavlněná, popř. lněná tkanina
 Damašek (Třemešná) – část obce Třemešná ve Slezsku
 Damašek (Pustá Rybná) – část obce Pustá Rybná v okrese Svitavy
 Damašek (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Svitavy
 Kamil Damašek (* 1973) – český atlet

Externí odkazy